Пара Жисела Дулко / Флавия Пеннетта — победительницы турнира.

Сеянные 

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Титул)
  Лизель Хубер /  Елена Веснина ''(Первый раунд)

<ol start="3">
 Сара Эррани /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Финал)
 Виктория Азаренко /  Мария Кириленко ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2010